Miejscowości w Polsce:
 Markotów – dawna nazwa wsi Markotów Duży w Polsce, w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim, w gminie Wołczyn

Zobacz też 
 Markotów Mały